Рома́н Влади́мирович Ге́рус () — российский футболист, вратарь.

Карьера 
На профессиональном уровне начинал играть в 1997 году в третьей лиге за клуб «Кубань-д» — фарм-клуб «Кубани». Потом выступал за «Венец» Гулькевичи, откуда в конце 2000 года перешёл в новороссийский «Черноморец». В высшей лиге дебютировал в 2001 году в гостевом матче против «Ростсельмаша», отыграв на ноль. В этом же году провёл два матча в Кубке УЕФА против «Валенсии». В домашней игре, несмотря на поражение 0:1, был признан лучшим игроком матча. В 2003 году снова играл в Премьер-лиге. Провёл 17 матчей в сезоне, но не смог помочь «Черноморцу» закрепиться в лиге. Перед сезоном-2004 провёл сборы с раменским «Сатурном», но в составе закрепиться не удалось. В итоге первую часть сезона провёл в «Луче-Энергии» из Владивостока, а во второй вернулся в Раменское, где в составе дубля завоевал бронзовые медали первенства среди дублёров. В 2005 году подписал контракт с «Лучом-Энергией» и вместе с ним с первого места вышел в Премьер-лигу. На следующий сезон — основной вратарь команды.

В 2007 году перешёл в «Ростов», где, вытеснив из ворот Илью Близнюка, стал основным голкипером ростовчан. «Ростов» занял последнее 16 место и покинул Премьер-лигу, но в 2008 году с первого места уверенно вернулся, а Роман был признан лучших голкипером Первого дивизиона. Сезон-2009 начал основным вратарем, но во 2 туре в матче против «Локомотива» получил травму руки и уступил место Вениамину Мандрыкину. Проведя половину матчей в основном составе, не смог убедить руководство «Ростова» продлить с ним контракт и вынужден был искать себе новую команду. 2010 год провёл в Казахстане, в «Локомотиве» из Астаны. В нём был одним из лидеров и капитаном, но летом на тренировке получил перелом руки и оставшуюся часть сезона был вынужден пропустить. 5 января 2011 года подписал контракт сроком на 1,5 года с командой «Динамо» Брянск.

«Амкар» 
25 января 2012 перешёл в «Амкар» после того, как с положительной стороны зарекомендовал себя на предсезонных сборах команды. Дебют в новой команде состоялся в матче против «Томи» (из-за перебора жёлтых карточек основным вратарём Сергеем Нарубиным), который проходил без опасных моментов у ворот пермяков. В том матче сохранил ворота в неприкосновенности. 18 сентября 2013 года продлил контракт с пермским клубом до лета 2015 года.

«Арсенал» Тула 
25 июня 2016 года, будучи свободным агентом, подписал однолетний контракт с тульским «Арсеналом», вернувшимся в премьер-лигу. Дебютировал 31 июля 2016 в матче против московского «Спартака» (0:4), пропустил 4 мяча. После провёл ещё два матча против «Рубина» (1:0) и «Анжи» (0:1). Но после того как на следующей неделе на тренировке получил травму (осколочный перелом большого пальца руки), выбыл на большой срок. После восстановления основным вратарём клуба являлся уже Владимир Габулов, и контракт с Герусом продлён не был.

Дальнейшая карьера 
В 2017 году выступал за пляжный футбольный клуб «Кристалл» Санкт-Петербург, в составе которого стал серебряным призёром чемпионата России. По окончании сезона вернулся в родные края, где стал играть в Высшей лиге Краснодарского края за команду «Спартак» Раевская.

Достижения 
 Серебряный призёр Первого дивизиона: 2002
 Финалист Кубка Премьер-лиги: 2003
 Бронзовый призёр Турнира дублирующих составов: 2004
 Победитель Первого дивизиона (2): 2005, 2008
 Лучший вратарь Первого дивизиона: 2008
 Обладатель Кубка Казахстана: 2010
 Серебряный призёр Чемпионата России по пляжному футболу: 2017
 Обладатель Кубка России по пляжному футболу: 2017

Примечания 

Футболисты России
Игроки в пляжный футбол России
Игроки ФК «Кубань-2»
Игроки ФК «Венец»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ПФК «Кристалл»
Спортсмены нескольких видов спорта